Excess Baggage (1928), filme mudo com William Haines e Josephine Dunn
 Excess Baggage (1933), comédia britânica em preto e branco
 Excess Baggage (1997), filme com Alicia Silverstone e Benicio del Toro

Desambiguações de cinema